Bertrand Dufourcq (1933-2019) – diplomatico francese
 Charles-Emmanuel Dufourcq (1914-1982) – storico francese
 Élisabeth Dufourcq (1940) – politica francese
 Jean Dufourcq (1948) – militare francese
 Nicolas Dufourcq (1963) – imprenditore francese
 Norbert Dufourcq (1904-1990) – musicologo e musicista francese